Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в пятый раз за свою историю, и завоевал две бронзовые медали, которые стали первыми для страны за время её участия в Олимпиадах. Страну представляли 33 спортсмена, принимавших участие в соревнованиях по боксу, гандболу, лёгкой и тяжёлой атлетике.

Медали

Бронза 
 Бокс, до 75 кг — Мохамед Зауи
 Бокс, до 81 кг — Мустафа Мусса

Результаты

Бокс 

Спортсменов — 7

Гандбол 

Спортсменов — 15

Мужчины

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

Матч за 11-12 места

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 9

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
Спорт в Алжире в 1984 году